Rassocha – affluente della Jasačnaja, nel bacino idrografico della Kolyma
Rassocha – affluente del Popigaj, nel bacino idrografico della Chatanga
Rassocha – affluente della Boganida, nel bacino idrografico della Cheta
Rassocha – nome russo del comune ucraino di Rozsocha